Allenton bezeichnet mehrere

Orte in England:
 Allenton (Derbyshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Allenton (Alabama), im Wilcox County
 Allenton (Cass County, Michigan)
 Allenton (St. Clair County, Michigan)
 Allenton (Missouri), im St. Louis County
 Allenton (North Carolina), im Robeson County
 Allenton (Rhode Island), im Washington County
 Allenton (Wisconsin), im Washington County
 Allenton Heights, im Madison County, Tennessee
 Allenton Station, im Wilcox County, Alabama

Fließgewässer:
 Allenton Creek, im Washington County, Wisconsin

Siehe auch:
 Allentown
 Allanton